czekan – broń obuchowo-sieczna 
 czekan – sprzęt alpinistyczny
 czekan – instrument muzyczny, odmiana fletu